

Matematica
Sequenza di Sheffer – sequenza polinomiale

Persone 
Craig Sheffer – attore statunitense
Doron Sheffer – ex cestista israeliano